Теза́урус (от  «сокровище»), в общем смысле — специальная терминология. Более строго и предметно — словарь, собрание сведений, корпус или свод, полномерно охватывающие понятия, определения и термины специальной области знаний или сферы деятельности, что должно способствовать правильной лексической, корпоративной коммуникации (пониманию в общении и взаимодействии лиц, связанных одной дисциплиной или профессией); в современной лингвистике — особая разновидность словарей, в которых указаны семантические отношения (синонимы, антонимы, паронимы, гипонимы, гиперонимы и т. п.) между лексическими единицами. Тезаурусы являются одним из действенных инструментов для описания отдельных предметных областей.

Существует также схожее с тезаурусом понятие — глоссарий, если использовать понятие тезауруса в общем смысле. Глоссарий, как и тезаурус, также является собранием специальных терминов (с их толкованием, разъяснением, комментариями) какой-либо области знаний. Разница заключается в употреблении этих терминов, поэтому можно сказать, что глоссарий и тезаурус являются хоть и не полными, но синонимами. Об этом говорят интернет-ресурсы, проводящие квантитативные исследования методами корпусного анализа такие как: sinonim.org, kartaslov.ru, synonymizer.ru.

История 
Одним из первых тезаурусов называют «Словарь синонимов» Филона Библского. Более точное соответствие термину имеет Амара-коша, написанный на санскрите в стихотворной форме в VI веке. Первый современный английский тезаурус был создан Питером Марком Роже в 1805 году. Он был опубликован в 1852 году и с тех пор используется без переизданий.

В 1970-е годы тезаурусы стали активно использоваться для информационно-поисковых задач. В таких тезаурусах слова сопоставляются с дескрипторами, через которые устанавливаются семантические связи.

Описание 
В отличие от толкового словаря, тезаурус позволяет выявить смысл не только с помощью определения, но и посредством соотнесения слова с другими понятиями и их группами, благодаря чему может использоваться для наполнения баз знаний систем искусственного интеллекта.

В прошлом термином тезаурус обозначались по преимуществу словари, с максимальной полнотой представлявшие лексику языка с примерами её употребления в текстах.

В настоящее время понятие также включает словари, появившиеся в связи с распространением информационных технологий, сети Интернет и машинного перевода при поиске слов в системах ЭВМ:
 тезаурусы одноязычные информационно-поисковые;
 тезаурусы многоязычные информационно-поисковые.

Также термин тезаурус употребляется в теории информации для обозначения совокупности всех сведений, которыми обладает субъект.

В психологии тезаурус индивидуума характеризуют восприятие и понимание информации. Теория коммуникации также рассматривает общий тезаурус сложной системы, благодаря которому взаимодействуют её элементы.

Примеры 
 Амара-коша (Словарь Амары) — первый и наиболее важный санскритский тезаурус (III—IV век)
 Тезаурус Роже (XIX век, около 15000 синсетов).
 Викисловарь: многоязычный свободно пополняемый словарь и тезаурус (с 2004 года по настоящее время, проект фонда Викимедиа, в Русском Викисловаре (дата — август 2013) содержится около 390 тыс. понятий, 212 тыс. отношений всего, из них 150 тыс. отношений для русского языка).
 РуТез — тезаурус русского языка (был создан Центром информационных исследований как инструмент для автоматического индексирования; разрабатывается с 1997 года по настоящее время, 45 тыс. понятий, 107 тыс. слов и выражений, 177 тыс. отношений).
 Встроенный тезаурус в Microsoft Word.
 «Писательский тезаурус» советского писателя С. Н. Есина.

См. также 

 Глоссарий
 Идеографический словарь
 Русский семантический словарь
 Семантический анализ
 Семантическая сеть
 Сопоставительный словарь
 Онтология (информатика)

Примечания

Литература 
 
 Русский тезаурус (словарь О. С. Баранова) — 2012 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 ГОСТ 7.25-2001. Тезаурус информационно-поисковый одноязычный. Правила разработки, структура, состав и форма представления (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу)
 ГОСТ 7.24-2007. Тезаурус информационно-поисковый многоязычный. Состав, структура и основные требования к построению: межгосударственный стандарт (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу) / Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации — М. : Стандартинформ, 2007

Ссылки 
 Луков Вал. А., Луков Вл. А. Тезаурусный подход в гуманитарных науках
 Луков Вал. А., Луков Вл. А. Тезаурусный подход: исходные положения
 Тезаурусный анализ мировой культуры на сайте Московского гуманитарного университета
 Эпштейн М. Таня, Пушкин и деньги. Жизнь как нарратив и тезаурус.

 
Психолингвистика
Представление знаний
Базы данных
Моделирование данных